Gabriella Giammanco – giornalista e politica italiana
 Pietro Giammanco – magistrato italiano
 Roberto Giammanco – sociologo, storico, saggista, traduttore e documentarista italiano